Саррис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саррис, Эндрю (1928—2012) — американский кинокритик и теоретик кино, профессор.
 Саррис, Яннис (1915—1949) — греческий коммунист, командир подразделений Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) и Демократической армии Греции.